Jeff Gibbs est le nom de plusieurs personnes :
 Jeff Gibbs, pianiste américain, notamment connu pour être le compositeur de la musique des films de Michael Moore Bowling for Columbine et Fahrenheit 9/11.
 , né en 1980, est un basketteur américain évoluant en Allemagne.